Dràcula  o Dracula , novel·la de 1897 escrita per l'autor irlandès Bram Stoker
 Comte Dràcula, personatge de ficció creat per l'escriptor Bram Stoker en la seva novel·la epistolar Dràcula publicada el 1897
 Pel·lícules:
 Dràcula (Mario Salieri), pel·lícula pornogràfica amb ambientació d'època produïda per Mario Salieri l'any 1994
 Dracula (pel·lícula de 1931)
 Dràcula de Bram Stoker, pel·lícula fantàstica dirigida per Francis Ford Coppola el 1992 
 Dràcula 72, pel·lícula britànica del director canadenc Alan Gibson, estrenada el 1972
 Sèries:
 Dracula (sèrie de televisió de 2013)
 Dracula (sèrie de televisió de 2020)
 Miscel·lània: Variant Frankenstein–Dràcula, obertura d'escacs considerada una variant de l'obertura vienesa